Atkins (Arkansas)
Atkins (Iowa)
Atkins (Virgínia)

Desambiguações de topônimos